Конан може да се односи на:

 Конан Симеријанац, измишљени лик
 Конан варварин, филм из 1982. године
 Конан уништитељ, филм из 1984. године
 Конан (анимирана серија)
 Конан (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Конан (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Конан (Наруто), лик из манга и аниме серије Наруто